Le Championnat d'Europe de basket-ball féminin 1993 s'est déroulé en Italie du 8 juin au 13 juin.

Équipes participantes et groupes

Tour de qualification

Groupe A

Groupe B

Tour principal

Places de 5 à 8

Places de 1 à 4

Classement final

Liens externes 

1993
Basket-ball feminin 1993
Europe feminin 1993, Championnat d'